Scriver ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Scriver (* 1930), kanadischer Kinderarzt und Genetiker
 Christian Scriver (1629–1693), deutscher Theologe